Elenco delle giocatrici convocate per il campionato mondiale di calcio femminile 1991.

Gruppo A

Selezionatrice:  Shang Ruihua

Selezionatrice:  Keld Gantzhorn

Selezionatrice:  Dave Boardman

Selezionatrice:  Even Pellerud

Gruppo B

Selezionatrice:  Fernando Pires

Selezionatrice:  Tamotsu Suzuki

Selezionatrice:  Gunilla Paijkull

Selezionatrice:  Anson Dorrance

Gruppo C

Selezionatrice:  Chong Tsu-pin

Selezionatrice:  Gero Bisanz

Selezionatore:  Sergio Guenza

Selezionatrice:  Jo Bonfrère

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di calcio femminile 1991